Карапас — палуба корабля в форме панциря черепахи.
 Карапас — устаревшее название карапакса черепах.
 Ричард Карапас — эквадорский профессиональный шоссейный велогонщик

См. так же 
Карапакс